Fernando Castedo Álvarez (Madrid, 20 de janeiro de 1941) é um advogado, professor, político e jurista espanhol.

Advogados da Espanha
Políticos da Espanha
Professores da Espanha
Senadores da Espanha
Deputados da Assembleia de Madrid